Tocha
Ou ainda:
Operação Tocha

Localidades

Tocha (Cantanhede)

Desambiguação